Лев Абрамович Аронсон (1924 — 1974) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1956). Инженер.

Участник 10 чемпионатов Ленинграда.

Спортивные достижения

Литература 
 
 Шахматная летопись Петербурга : Чемпионаты города / С. Иванов [и др.]. Санкт-Петербург, 2003. ISBN 5-98408-002-8.

Ссылки 

Персоналии:Санкт-Петербург
Шахматисты СССР